Outram est une banlieue rurale de la cité de Dunedin, située dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Situation 
Elle est localisée à  à l’ouest du centre de la cité, à l’angle de la plaine de , au pied de la chaîne de .
Le fleuve Taieri s’écoule tout près du bord sud-est de la ville.

Accès 
Outram siège sur le trajet de la route  entre les villes de Mosgiel et de Middlemarch.

Toponymie 
 dénomma la ville d’après , un général britannique durant la  révolte des cipayes ou rébellion indienne de 1857 .

Population 
Elle avait une population de  au recensement de 2006.

Histoire 
La ville originale fut formée sur les berges de la rivière traversée par le ferry, puis le pont pour une route venant de Central Otago construite lors de la .

Le site du village fut déplacé à la suite d’une inondation survenue à la fin du  et relocalisée sur son siège actuel.

Ce fut la première ville de Nouvelle-Zélande à avoir un éclairage des rues électrique et de garder toujours la bibliothèque de la ville.

À partir de 1877 et jusqu’en 1953, Outram fut desservi par un embranchement du chemin de fer, qui la relie avec la ligne de la .  
Cette ligne fut connue comme la  et a eu une carrière relativement non remarquable.
La fermeture survint comme le résultat de l’absence presque complète de trafic en raison du développement du transport routier , durant la première moitié du  et aujourd‘hui seuls quelques restes de la ligne sont encore visibles.

Installations 
Les installations de la ville d’Outram' comprennent: l’école primaire, la bibliothèque d’Outram, le club du ‘Taieri Rugby Club’, l’église, le ‘Mémorial Hall’, l’hôtel d’Outram, une série de magasins de détail, comprenant un café et quelques magasins d’antiquités. 
Le ‘cimetière de ‘West Taieri’ est situé à la limite de la ville.

Gouvernance 
Outram est administrée par le ‘Dunedin City Council’, et a un réseau réticulé de fourniture d’eau mais pas de réseau d’égout.

Médias 
La ville fut le lieu de tournage et la localisation du premier documentaire non parlant de  ayant pour titre :''.
 
Le film de 1982,   "" est caractérisé par une brève scène prise dans la rue principale de la ville d’Outram .

Voir aussi 

Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références 

Ville en Nouvelle-Zélande
Otago